Lista portów lotniczych w Islandii, podzielona pod względem lokalizacji.

Linki zewnętrzne 
 FallingRain.com: Airports in Iceland
 Aircraft Charter World: Airports in Iceland
 

 
Islandia